Leupolz ist der Name folgender Orte:

 Leupolz (Kempten), Ortsteil der Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Leupolz (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Leupolz (Wangen im Allgäu), Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Leupolz ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Leupolz (* 1970), deutscher Filmkomponist
 Melanie Leupolz (* 1994), deutsche Fußballspielerin